Недзялковский — польская фамилия. Известные носители:

 Недзялковский, Александр Александрович (1831—1888) — российский инженер-полковник
 Недзялковский, Кароль Антоний (1846—1911) — католический епископ, генеральный викарий Могилёвской митрополии